«Пространная русская грамматика» — пособие Николая Греча по грамматике русского языка, опубликованное в 1827 году с посвящением Николаю I. Свет увидел только первый том.

Грамматику предваряет предисловие Ф.В. Булгарина, который счел необходимым заменить авторское предисловие, поскольку оно было обращено более к ученому сословию, в то время как сочинение Греча подлежит суду не какого-нибудь ученого ареопага, но всего русского народа, а с публикою должно говорить не так, как с учеными (Булгарин 1827: iii).

В предисловии делаются предварительные замечания по поводу содержания и структуры. Прежде всего, информация о свойствах, подразделении и происхождении частей речи находится не в начале частной этимологии, а в соответствующих главах, что позволяет представить разные грамматические свойства слов не вдруг, а в некоторой постепенности (Булгарин 1827: vii). Что касается терминологии, то в грамматике используются принятые в то время термины, а новые вводятся только там, где не было никаких (Булгарин 1827: vii).

Подчеркивается синхронный характер грамматики, которая ограничивается изложением правил нынешнего русского языка, с некоторыми историческими и сравнительными замечаниями. На первый случай, кажется, довольно изложить в порядке законы одного русского языка: историческая и сравнительная грамматика всех языков славянского племени (наподобие Немецкой грамматики Гримма) есть дело иное. Один почтенный филолог (А.Х. Востоков) в течение многих лет занимается изысканиями по сей части. Надеемся, что публика увидит со временем плоды трудов его; тогда и собственная русская грамматика поднимется на высшую степень (Булгарин 1827: vii).

Основные источники теоретических взглядов автора – Бернгарди, Сильвестр де Саси, Фатер, Рейф. 
При формулировке правил Греч ориентировался на тексты образцовых авторов, прежде всего - Ломоносова и Карамзина.

Пространная русская грамматика стала основой Практической русской грамматики, содержащей все те же правила, но не включающей прибавлений исторических и сравнительных, а также Начальных правил русской грамматики, написанной для детей и начинающих (Булгарин 1827: ix).

Литература 
 Булгарин Ф. В. Предисловие к Пространной русской грамматике // Греч Н. И. Пространная русская грамматика. Т. 1. СПб., 1827.

Ссылки 
 Никитин О. В. «Практическая русская грамматика», изданная Николаем Гречем
 Соколова Т. И. «Пространная русская грамматика» Н. И. Греча

Грамматика русского языка
Книги 1827 года